Колошин — русская фамилия. Известные носители:
 Колошин, Анатолий Александрович (1917—2004) — советский режиссёр, оператор, сценарист документального кино.
 Колошин, Анатолий Иванович (род. 1941) — советский и украинский мастер-резчик, художник декоративного искусства.
 Колошин, Николай Николаевич (до 1825—1904) — тайный советник, член Совета министра внутренних дел Российской империи.
 Колошин, Пётр Иванович (1794—1848) — русский поэт и переводчик, тайный советник, декабрист.
 Колошин, Павел Иванович (1799—1854) — декабрист, титулярный советник.
 Колошин, Сергей Павлович (1822—1869) — русский писатель, публицист-славянофил, редактор журнала «Зритель общественной жизни, литературы и спорта».